L'expression Oscars du cinéma 2002 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2002  et honorait des films sortis en 2001.

Pour les films sortis en 2002 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2003.